25-й чемпионат Узбекистана по футболу 2016 года среди клубов Первой лиги. Проходил в 2 круга (с участием 18 клубов) с 5 марта по 23 ноября 2016 года.

Победитель турнира — самаркандское «Динамо» завоевало путёвку в Высшую лигу. 2-й призёр — хаккулабадский «Нарын» проиграл переходный матч 15-му клубу Высшей лиги.

Участники

Итоговая таблица 

 «Актепа» (Ташкент) была исключена из состава участников турнира.

Переходный матч 
Переходный матч за место в Высшей лиге между 2-м клубом Первой лиги и 15-м клубом Высшей лиги.

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2016
 Вторая лига Узбекистана 2016
 Кубок Узбекистана 2016

Источники

Ссылки 
 Жеребьевка Первенства Узбекистана 2016 года
 Финишировало Первенство Узбекистана 2016 года 

2016
Спорт в Узбекистане в 2016 году